Příjmení Vráblík či Vrablík nosí více různých osobností:

 Lukáš Vráblík (* 1980) – český stavební inženýr, docent, vedoucí katedry betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT
 Martin Vráblík (* 1982) – bývalý český reprezentant v alpském lyžování
 Roman Vráblík (* 1990) – český lední hokejista 1. ligy, obránce

Vrablík
 Gabriela Vrablíková (* 1990) – česká reprezentantka ve sportovním lezení
 Michal Vrablík (* 1973) – český vědec a lékař